Фиагдонское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Фиагдонское сельское поселение — в Алагирском районе Республики Северная Осетия — Алания.
 Фиагдонское сельское поселение — в Ардонском районе Республики Северная Осетия — Алания.